Verdún puede referirse a:
Verdún, ciudad del departamento de Mosa (este de Francia).
Tratado de Verdún (843, Imperio carolingio).
Batalla de Verdún (1916, Primera Guerra Mundial).
Verdun (Ariège), pequeña localidad del departamento de Ariège (sur de Francia).
Verdún (Barcelona), barrio de Barcelona (España).
Verdun (distrito), antiguo municipio canadiense del Quebec, fusionado con Montreal en 2002.
Calle Verdún, calle de la ciudad de Montevideo (Uruguay).
Cerro del Verdún, cerro próximo a la ciudad de Minas (Uruguay).